Vitez je lahko:
 vitez, srednjeveški vojak-plemič
 vitez (plemiški naziv)
 Vitez (priimek), slovenski in francoski priimek
 Vitez, Bosna in Hercegovina (mesto v Bosni in Hercegovini)